Gergen est le nom de famille de :

 Kenneth J. Gergen, un psychologue américain et un professeur au Swarthmore College.
 Michael Gergen, un joueur professionnel de hockey sur glace américain.